Миросла́ва Оле́говна Карпович (; род. 1 марта 1986, Бердянск, Запорожская область, Украинская ССР, СССР) — российская актриса театра и кино, модель, телеведущая.

Биография 
Родилась 1 марта 1986 года в Бердянске (Украинская ССР).

У Мирославы есть младший брат Андрей и сестра Кристина. Выпускница 2006 года Школы-студии МХАТ им. Вл. И. Немировича-Данченко, художественные руководители курса доцент С. И. Земцов и доцент, заслуженный артист Российской Федерации И. Я. Золотовицкий.

Обрела известность благодаря роли в российском ситкоме «Папины дочки», где она сыграла старшую сестру Марию Васнецову.

Лауреат театральной премии «Золотой лист» в номинации «за лучшую женскую роль» (спектакль «Ты», 2006).

Творчество

Роли в театре 
 МХАТ им. А. П. Чехова
 «С любимыми не расставайтесь» (Александр Володин) — Мадлен (режиссёр — Виктор Рыжаков)
 «Пышка» (Василий Сигарев) — кукла «мадмуазель Фифи» (режиссёр — Георгий Товстоногов-младший)
 «Ты» (по пьесе «Счастье моё» Александра Червинского) — Виктория (режиссёр — Виктор Рыжаков)

 Театральное агентство «Лекур»
 «По семейным обстоятельствам». Режиссёр: Рената Сотириади — Лида
 «Шикарная свадьба» Робина Хоудона. Режиссёр: Владимир Устюгов — Рэйчел

 Продюсерский центр «Панорама»
 «Удачная сделка» — Адриана Клорэнс (режиссёр — Артём Бибилюров)

 Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»
 «Переполох в голубятне» — Мюрьель (режиссёр — Нина Чусова)
 «Счастливчик Смит» — Викки (Режиссёр: Алексей Кирющенко)

 Центр театральных технологий
 «1002-я ночь» — Динарзада (режиссёр — Роберт Манукян)

 Театральное агентство «АКТЁР»
 «Седина в бороду» — Снежана (режиссёр — Ирина Михеичева)

 Современный театр «Антрепризы»
 «Куплетисты» — Даша (режиссёр — О. Анохина)

 Московский независимый театр
 Однажды в Париже — Кики (режиссёр — Наталья Леонова)

 Театр Миллениум
 «Белоснежка и 7 гномов» — Белоснежка (режиссёр — Материнская Л. И.)
 «8 женщин» — Катрин
 «Ловушка для мужа» (режиссёр Владимир Иванов)
 «Ханума» — Софья (режиссёр А. Енукидзе)

 Театр Сергея Безрукова
 «ЧП бульвар» — Анна (режиссёр Сергей Мезенцев)

 Театр Антреприза.ru
 «Не верь глазам своим» — служанка Жасант (режиссёр Роберт Манукян)
 «Четверо в Петербурге» — Валерия (режиссёр Дмитрий Астрахан)
 «Женщины в поисках любви» — Сильвия (режиссёр Александр Фёдоров)
 «Очаровательные рогоносцы» — Луиза Черрутти (режиссёр Сергей Куница)
 «Чего же хотят мужчины?» — Сильвия (режиссёр Ольга Шведова)
 «Истории похождений» — (режиссёр Сергей Ефремов)
 «Ворожея, или Сеанс любовной магии» — Юлия (Режиссёр: Эдуард Радзюкевич)

 Театральный центр АРТ-ВОЯЖ
 «7, 14, 21, … или Арифметика мужских измен» — Девушка (она же Мисс Моррис, Джессика, Француженка-как-там-её-звали, Дама в пеньюаре) (режиссёр Валерий Ярёменко)

 Театрально-концертный центр «Новое искусство»
«Бобслей для взрослого мужчины» — Жюльетт (Режиссёр — Юрий Попович)

Радиоспектакль 
  — «Переходный возраст» — Надежда Булкина

Модель 
 2009 — Мирослава Карпович в образе невесты; фотосъёмка для журнала «Wedding», март-апрель 2009
 2010 — модель «BRAUN promo»
 2010 — модель «Bosco di Ciliegi» в рамках Российской недели моды
 2011 — модель журнала «MAXIM»; девушка февраля, 2011 год
 2011 — рекламный проект Centro: лицо бренда CENTRO
 2011 — модель в январском номере журнала «ТВ-Парк» в платье anNAIVanova
 2011 — модель бренда «cK Calvin Klein» (совместно с Алимом Хоконовым)

Другие проекты 
 2010. International Dance Organization. Кубок по парным танцам. Партнёр Даниэль /Италия/
 2010. Рекламный проект Braun

Фильмография 

  — Тайсон (короткометражный) — Светуля
  — Святое дело — Катюня
 — — Папины дочки — Маша Васнецова
  — Плюс один — Римма
  — Тариф «Новогодний» — Олечка
  — Голубка — Майя
  — Новогодние сваты — Светка  — Северная звезда (короткометражный)
  — Мантикора — медсестра  — All inclusive, или Всё включено — невеста Ольга  — Мой любимый гений — Вика  — Салют — сбежавшая пациентка — — Папины дочки. Суперневесты — Мария Сергеевна Васнецова  — Корпоратив — Маша   — Спринт — Елена  — Изгой — мамаша  — Невеста — жена  — Друг на продажу — сотрудница Озвучивание мультфильмов 
 2013 — «Алиса знает, что делать!» — Наташа Белая 2016 — «Богатырша» — княжна 2016—2021 — «Сказочный патруль» — Алёнка (1-52 серии) 2019 — «Сказочный патруль. Хроники чудес» — Алёнка (1-26 серии)  — «Кощей. Начало» — Алёнка  — «Чинк: Хвостатый детектив» — белка Люси''

Телевидение 
 2008 — «Хорошие шутки» — участница
 2008 — «Самая умная „папина дочка“» — участница
 2008 — 2009 — «Скажи!» — гость
 2009 — «Истории в деталях» — объект истории
 2010 — 2012 — «Модный приговор» — «независимый эксперт»
 2010 — «Неделя еды» — гость
 2010 — «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» — гость
 2011 — «Зарядка со звёздами!» — гость
 2011 — «Хорошее кино» — гость
 2011 — «Звёздные истории: Проснуться знаменитыми» («Рен ТВ») — объект истории
 2011 — «Большие гонки» — участница
 2012 — «Звёздная жизнь. Папины дочки. Без детства» («СТБ») — объект истории
 2012 — «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» («МУЗ») — ведущая
 2012 — С. У. П. («Перец») — объект истории
 2012 — «Богатые и знаменитые» («СТС») — объект истории

Клипы 
 2011— Клип Леонида Агутина — «Всё ещё вернётся»
 2012 — Егор Крид — песня «Старлетка»
 2012 — «Небо № 7» — песня «Лифт»

Концерты 
 2010 — «6 кадров. Юбилейный концерт» — гость

Премии 
 2006 — Премия «Золотой лист» в номинации «Лучшая женская роль», спектакль «Ты», режиссёр Виктор Рыжаков.
 2007 — Премия имени народного артиста СССР М. И. Царёва в номинации «За успешное постижение профессии актёра».
 2008 — Премия «Женщина года 2008» по версии журнала «Glamour» в номинации «Команда года» (за роль Маши в ситкоме «Папины дочки»). Премию получила вместе с Анастасией Сиваевой, Дарьей Мельниковой, Елизаветой Арзамасовой и Екатериной Старшовой.

Интересные факты 
 Мирослава Карпович попала в рейтинг самых сексуальных женщин России 2008.
 Мирослава Карпович снялась в фотосессии для глянцевого мужского журнала «Maxim» в феврале 2011.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ